Hanabi (japanisch für „Feuerwerk“ (wörtl. „Feuer-Blumen“)) steht für:
 Hana-Bi (Film), ein japanischer Spielfilm von Takeshi Kitano
 Hanabi (Spiel), ein Kartenspiel von Antoine Bauza